Sofia (sabedoria)
Sofia (gnosticismo) — conceito presente na religião e filosofia helenística, no platonismo, no gnosticismo, no cristianismo ortodoxo, no cristianismo esotérico e no cristianismo místico
Sofia de Jesus Cristo — texto gnóstico dos códices da Biblioteca de Nag Hammadi
Sofia (mártir) — santa
Sophie (artista) — cantora, DJ e produtora musical escocesa

Topónimos 
Sófia — capital da Bulgária
Sófia (província) — província da Bulgária
Sofia (Madagáscar) — região

Nobres 
Sofia (imperatriz)  — imperatriz-consorte bizantina, esposa de Justino II
Sofia da Hungria  — rincesa da Hungria e marquesa consorte da Ístria e Carníola
Sofia de Monferrato  — segunda esposa do imperador bizantino João VIII Paleólogo
Sofia de Mecklemburgo (1481–1503) — duquesa de Mecklemburgo e princesa-eleitora da Saxónia
Sofia da Pomerânia  — esposa do rei Frederico I da Dinamarca e da Noruega
Sofia de Mecklemburgo-Güstrow  — esposa do rei Frederico II da Dinamarca e Noruega
Sofia de Württemberg (1563–1590) — duquesa de Saxe-Weimar
Sofia de Solms-Laubach  — marquesa consorte de Brandemburgo-Ansbach
Sofia de Inglaterra  — filha do rei Jaime I de Inglaterra
Sofia de Brandemburgo-Ansbach  —  princesa-herdeira de Brandemburgo-Bayreuth
Sofia de Hanôver  — filha mais nova de Frederico V, Eleitor Palatino, e mãe de Jorge I da Grã-Bretanha
Sofia de Waldeck  — princesa de Waldeck e duquesa de Saxe-Hildburghausen
Sofia de Saxe-Hildburghausen  — duquesa de Saxe-Hildburghausen e de Saxe-Coburgo-Saalfeld
Sofia de Saxe-Coburgo-Saalfeld  — princesa de Saxe-Coburgo-Saalfeld
Sofia de Artois  — primeira filha de Carlos X de França
Sofia do Reino Unido  — filha do rei Jorge III do Reino Unido
Sofia da Suécia  — princesa da Suécia e grã-duquesa consorte de Baden
Sofia da Baviera  — princesa da Baviera e arquiduquesa da Áustria
Sofia de Württemberg  — primeira esposa do rei Guilherme III, rei dos Países Baixos e grão-duque do Luxemburgo
Sofia dos Países Baixos  —  filha do rei Guilherme II dos Países Baixos e grã-duquesa consorte de Saxe-Weimar-Eisenach
Sofia de Nassau  —  esposa do rei Óscar II da Suécia
Sofia da Saxônia  — princesa da Saxónia e duquesa da Baviera 
Sofia, duquesa de Hohenberg  — esposa de Francisco Fernando, herdeiro do Império Austro-Húngaro
Sofia de Merenberg  — filha do príncipe Nicolau Guilherme de Nassau e esposa do grão-duque da Rússia Miguel Mikhailovich
Sofia da Prússia  — esposa do rei Constantino I da Grécia
Sofia de Schönburg-Waldenburg  — esposa de Guilherme, Príncipe da Albânia
Sofia de Hohenberg  — filha do arquiduque Francisco Fernando da Áustria-Hungria
Sofia de Luxemburgo  — princesa de Luxemburgo e da Saxónia
Sofia da Grécia e Dinamarca  — filha mais nova do príncipe André da Grécia e Dinamarca
Sofia da Grécia  — esposa do rei João Carlos de Espanha
Sofia, Condessa de Wessex  — esposa do príncipe Edward, Conde de Wessex, o terceiro filho da Rainha Elizabeth II do Reino Unido
Sofia de Liechtenstein  — esposa do filho mais velho do príncipe soberano João Adão II de Liechtenstein
Sofia, Duquesa da Varmlândia  — esposa do príncipe Carlos Filipe, filho do rei Carlos XVI Gustavo da Suécia
Sofia de Bourbon e Ortiz  — segunda filha dos reis de Espanha

Observatório
SOFIA (telescópio) - um projeto conjunto (80/20) da NASA e do DRL
SOPHIE - espectrógrafo échelle de alta resolução instalado no telescópio refletor de 1,93 metros do Observatório de Haute-Provence

Outros usos 
Prêmio Sofia — criado em 1997 pelo escritor norueguês Jostein Gaarder e sua mulher
Sofia the First — série de animação produzida para o Disney Channel estreada em 2012, intitulada A Princesa Sofia em Portugal e Princesinha Sofia no Brasil

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história